Alltingsvalet 2021 var ett ordinarie parlamentsval som hölls på Island måndagen den 25 september 2021.

Valresultat
Bilden visar hur de 63 platserna i Alltinget fördelade sig: 

2021 på Island
Politik i Island
Val 2021